1 miasto w Niemczech:
 Dannenberg (Elbe) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Domysłów

Osoby:
 Georg Dannenberg – niemiecki autor

Zobacz też:
 Lüchow-Dannenberg